Miejscowości w Polsce:
 Ulan Duży
 Ulan Mały
 Ulan-Majorat

Inne:
 ASCOD Ulan – współczesny austriacki bojowy wóz piechoty
 SMS Ulan – nazwa niemieckich i austro-węgierskich okrętów